Le tournoi Netsuite Open masculin 2016 est l'édition masculine 2016 du tournoi Netsuite Open qui se déroule du 26 au  à San Francisco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 100 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont une wild card James Willstrop. 

En finale,  Grégory Gaultier l'emporte face à James Willstrop.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Netsuite Open
 Netsuite Open féminin 2016
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2016
Sport aux États-Unis en septembre 2016
Sport aux États-Unis en octobre 2016
Squash en 2016